Esta é uma lista de mídias da série Assassin's Creed, uma série de jogos eletrônicos de ação-aventura e stealth criada por Patrice Désilets, desenvolvida e distribuída pela Ubisoft Montreal. A série teve sua estreia em 14 de novembro de 2007 com o título Assassin's Creed, tornando-se a série mais bem sucedida da Ubisoft. Os jogos seguem uma linha de ficção histórica, envolvendo uma eterna guerra entre duas organizações: a Ordem dos Templários e a Ordem dos Assassinos, recontando a história sob o ponto de vista dos Assassinos. Os títulos de Assassin's Creed têm sido lançados para numerosas plataformas de consoles de videogame, consoles portáteis, computadores e smartphones, como também vários romances, quadrinhos e outras dramatizações relacionadas. Um dos protagonistas da série, Ezio Auditore da Firenze, já participou de jogos não relacionados à empresa, como um personagem jogável em SoulCalibur V, além de roupas para jogos como LittleBigPlanet e PlayStation Home, e até mesmo Prince of Persia: The Forgotten Sands, um jogo da própria Ubisoft.

Jogos eletrônicos

Compilações e coleções

Jogos cancelados

Publicações impressas

Animações

Ligações externas 
 

 
Listas de jogos eletrônicos por franquia